

Persone 
 Gennaro Manna (1715-1789) – compositore ed insegnante italiano
 Gennaro Manna (1861-1932) – avvocato, docente e politico italiano
 Gennaro Manna (1922-1990) – scrittore, critico e saggista italiano

Altro 
 Manna